17 км, 17 киломе́тр, также пишется как 17-й км — топоним в пост-СССР:

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 
 17 км — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 17 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Оренбургском районе Оренбургской области в составе Сергиевского сельсовета.
 17 км (17-й км) — село в городском округе «Южно-Сахалинск» Сахалинской области.
 17 километр — название до 2018 года села Сарыозек в Уланском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Железнодорожные объекты 
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Ижевского региона, Горьковская железная дорога. Код 255310
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 240423
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 495042
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 520719
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 521656
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 530759
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587329
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 588726
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601511
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 590459
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 608830
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636027
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 674137
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 760510
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 776063
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 802797
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 814299
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871253
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 884291
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 951735
 17 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 289143
 17 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 574827
 17 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 805514
 17 км — недействующий разъезд Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположен на тупиковой ветке Новоалександровка — Синегорск.